Кубок Турции по футболу () — ежегодный кубковый турнир по футболу, проводящийся для турецких профессиональных футбольных клубов. Проводится с 1962 года, организатором турнира является Турецкая футбольная федерация. За историю розыгрыша было опробовано множество различных форматов, в том числе соревнования на выбывание и изначальное деление на группы, и наконец, в сезоне 2012–2013 годов был принят расширенный формат. В турнире принимают участие 156 команд из пяти футбольных дивизионов страны. После пяти раундов на выбывание разыгрывается групповой этап по круговой системе. Победители групп и занявшие второе место играют в полуфиналах и финалах.

«Сивасспор» является действующим обладателем кубка, завоевав титул в розыгрыше 2021/22 свой первый титул.

История 
Впервые в сезоне 1962/63 проводился турецкий кубок. Первый финал проходил в два матча, дома и в гостях. В финале встречались два столичных гиганта турецкого футбола «Галатасарай» и «Фенербахче». Обе встречи закончились победой «Галатасарая» с одинаковым счетом 2:1. С 2000 года финал стал проводиться в один матч на нейтральном поле.

С 1962 до 1980 кубок назывался Кубком Турции (Türkiye Kupasi), с 1980 по 1992 был переименован в Кубок Федерации (Federasyon Kupasi). Начиная с 1993 название было сменено на предыдущее. В 2005 турецкая федерация подписала спонсорский контракт с бельгийским банком Fortis, кубок был переименован в честь банка и стал называться Кубок Турции Fortis (Fortis Türkiye Kupasi). В 2009 спонсорское соглашение кончилось, и кубку вернули прежнее название. C сезона 2009/10 по имени главного спонсора, Сельскохозяйственного банка Турции (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası), турнир получил официальное наименование Зираат Кубок Турции (Ziraat Türkiye Kupası).

Участники и регламент 

В турнире участвуют 54 команды из трёх дивизионов чемпионата Турции, из которых все восемнадцать клубов Супер-лиги, восемнадцать клубов Первой лиги, 10 клубов Второй лиги, 5 лучших команд в своей группе и 5 команд, участвующих в плей-офф, из Третьей лиги 8 клубов, по две лучшие команды в группе.
Розыгрыш кубка проходит в 6 стадий:
 Первый раунд — один матч, хозяин определяется жребием, встречаются тридцать шесть клубов из первой, второй и третьей лиги.
 Второй раунд — один матч, хозяин определяется жребием, встречаются тридцать два клуба, к победителям первого раунда присоединяются четырнадцать клубов Супер-лиги, занявшие места с пятого по восемнадцатое.
 Групповой раунд — четыре группы по пять команд, матчи в два круга (дома и в гостях), встречаются команды-победители второго раунда и четыре команды Супер-лиги, занявшие места с первого по четвертое.
 Четвертьфинал — два матча дома и в гостях, встречаются восемь команд, занявшие в группах первые два места.
 Полуфинал — два матча дома и в гостях, встречаются победители четвертьфиналов.
 Финал — один матч, на нейтральном поле, при равенстве счета назначается дополнительное время, и серия пенальти, встречаются победители полуфиналов.
В случае равенства счёта действует правило гостевых мячей, при их равенстве назначается дополнительное время, при надобности и серия пенальти.

В сезоне 2009/10 количество участников было расширено до 71 команды, изменения коснулись второй и третьей лиги. Из второй лиги в кубке участвуют теперь 20 клубов, 10 участников плей-офф и 10 команд, занявших первые два места в группах, а из третьей право на участие досталось 15 клубам: 10 участников плей-офф и 5 команд, занявших первые места в своих группах, вследствие чего количество раундов на выбывание было увеличено с двух до трёх.

Победителю Кубка Турции предоставляется путёвка в Лигу Европы, если победитель уже заигран по итогам чемпионата в Лиге Европы или Лиге чемпионов, то путёвка переходит в руки финалиста кубка, но если и он участвует в еврокубках, то путёвка переходит команде, занявшей в чемпионате ближайшую позицию к Лиге Европы.

Все финалы 

 * «Алтай» отказался играть ответную встречу и получил техническое поражение 0:3.
 ** «Алтай» выиграл Кубок по жребию, через бросок монеты.
 д.в. — дополнительное время
 пен — серия пенальти

Победители и финалисты

Интересные факты и рекорды 
 «Галатасарай» завоёвывал кубок рекордное количество: 17 раз и 22 раза играл в финале.
 Также «Галатасарай» четыре раза подряд брал кубки в промежутке с 1962/63 по 1965/66.
 «Галатасарай» и «Трабзонспор» четыре сезона подряд выходили в финал кубка.
 Один из сильнейших клубов страны «Фенербахче» не мог выиграть этот турнир с 1984 до 2011 года, хотя за этот период 7 раз играл в финале.

Примечания

Ссылки 
 Регламент Кубка Турции
 История кубка
 Текущий розыгрыш кубка